Corinne est un nom propre qui peut désigner :

Personnalité 
 Corinne, poétesse de Grèce antique.

Personnage de fiction 
 Corinne, agent secret créé par Vladimir Volkoff.

Toponyme 
 Corinne, municipalité de l’État de l'Utah, aux États-Unis.

Titre 
 Corinne ou l'Italie, œuvre de Germaine de Staël.

Prénom ou patronyme 
Corinne est un prénom féminin d'origine grecque. Il semble dériver du substantif κόρη (korê) qui signifie la jeune fille ou la vierge.

La diffusion du prénom en Europe s'est produite au , notamment grâce à la publication de Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. Au , il atteindra en France son pic de popularité dans les années 1960, figurant ainsi parmi les dix prénoms féminins les plus attribués, avant de décroître à partir des années 1970 ; en 2019, 3 nouveau-nés ont reçu ce prénom.

La fête des Corinne est le 18 mai ainsi que le 12 décembre.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de titre